The Banker ist der Titel folgender Medien:

 The Banker (Magazin), ein 1926 gegründetes monatlich erscheinendes Finanzmagazin der Financial Times Group
 The Banker (1989), US-amerikanischer Thriller von William Webb
 The Banker (Kurzfilm), britischer Kurzfilm von Hattie Dalton (2014)
 The Banker (2015), nigerianisches Filmdrama von Ikechukwu Onyeka
 The Banker (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2019)
 The Banker (2020), US-amerikanisches Filmdrama von George Nolfi